Населені пункти в Чехії:

 Кошиці (Табо)
 Кошиці (Кутна Гора)

Див. також 

 Кошиці